Sette anni di guai (Seven Years Bad Luck) – film del 1921 diretto da Max Linder
Sette anni di guai (Sieben Jahre Pech) – film del 1940 diretto da Ernst Marischka